

Geografia 
 Lussemburgo
 Wiltz – capoluogo del cantone omonimo, nel distretto di Diekirch
 Cantone di Wiltz – cantone compreso nel distretto di Diekirch

Persone 
 Ramón Wiltz – cestista cubano

Altro 
 Cratere Wiltz – cratere sulla superficie di Marte